Уильям Эйнсворт:
 Эйнсворт, Уильям Гаррисон (1805—1882) — английский писатель.
 Эйнсворт, Уильям Френсис (1807—1896) — английский врач, геолог и путешественник, племянник У. Г. Эйнсворта.